Murajes puede referirse a:
 Al nombre común de la planta Stellaria media.
Al nombre común de la planta Anagallis foemina.
El nombre común de la planta Anagallis arvensis.